Volcker-Kommission (nach dem Leiter Paul Volcker) steht für:
 Untersuchungskommission im Verfahren um jüdische Vermögen bei Schweizer Banken
 Volcker-Kommission (Irak), Untersuchungskommission zum Öl-für-Lebensmittel-Programm